Une fugue est une forme musicale polyphonique.
 Fugue est aussi le substantif correspondant au verbe « fuguer » qui désigne l'action (généralement d'un enfant ou un adolescent) de partir ou fuir, sans prévenir, de son cadre familial ou de son lieu d'hébergement.
 Fugue est le nom que portait la radio à ses débuts.
 Fugue dissociative

Culture 

 La Fugue est une bande dessinée de Pascal Blanchet.
 La Fugue est un film américain d'Arthur Penn réalisé en 1975.
 Fugue est un court métrage français de Philippe Condroyer réalisé en 1960.
 Fugue est un film américain Drive de Steve Wang.
 Fugues est un magazine mensuel gai canadien fondé en 1984.

Homonymie de titre